Wojszyce – wieś w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Wojszyce – osada w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Wojszyce – część Wrocławia